Nemzeti Régészeti Múzeum nevű intézmények:

 Nemzeti Régészeti Múzeum, Athén
 Nemzeti Régészeti Múzeum, Bulgária
 Nemzeti Régészeti Múzeum, Firenze, Olaszország
 Nemzeti Régészeti Múzeum, Franciaország
 Nemzeti Régészeti Múzeum, Lisszabon, Portugália
 Nemzeti Régészeti Múzeum, Madrid

Lásd még
Régészeti Múzeum (egyértelműsítő lap)